Capo Lena – promontorio della provincia di Savona
 Capo Lena – mercantile italiano